Ivanović ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Ivanović (* 1987), serbische Tennisspielerin
 Božidar Ivanović (* 1949), montenegrinischer Schachspieler und Politiker
 Branislav Ivanović (* 1984), serbischer Fußballspieler
Duško Ivanović (* 1957), montenegrinischer Basketballtrainer
 Igor Ivanović (* 1990), montenegrinischer Fußballspieler
 Ivana Ivanović-Burmazović (* 1971), serbische Chemikerin und Hochschullehrerin
 Josef Ivanović (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Ksenija Ivanović (* 1986), montenegrinische Volleyballspielerin

 Oliver Ivanović (1953–2018), serbisch-kosovarischer Politiker
 Predrag Ivanović (1930–2010), jugoslawischer bzw. serbischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Tina Ivanović (* 1973), serbische Turbo-Folk-Sängerin

Siehe auch:
 Iwanowitsch